Juventudes Socialistas hace referencia a varias organizaciones:

Internacionales
Internacional de la Juventud Socialista, organización política juvenil internacional antecesora de la Internacional de la Juventud Socialista.
Unión Internacional de Juventudes Socialistas, organización política internacional de organizaciones juveniles vinculadas a la Internacional Socialista.
Juventudes Socialistas Europeas, organización política juvenil internacional vinculada al Partido Socialista Europeo.

Nacionales
Juventud Socialista Argentina
Juventud Socialista de Chile, organización política juvenil vinculado al Partido Socialista de Chile.
Juventudes Socialistas de España, organización política juvenil vinculada al PSOE, así como a las Federaciones de la misma
Juventudes Socialistas Unificadas, organización política juvenil española (1936-1950) fundada como unión de las Juventudes Socialistas de España y la Unión de Juventudes Comunistas de España.
Juventud Socialista Unificada de Cataluña, organización política juvenil catalana vinculado al Partido Socialista Unificado de Cataluña-Vivo.
Unión de Juventudes Socialistas (UJS-MST), organización política juvenil de Puerto Rico.